Teleocichla — рід риб родини цихлові, налічує 5 видів.

Види 
* Teleocichla centisquama Zuanon & Sazima, 2002
* Teleocichla centrarchus Kullander, 1988
* Teleocichla cinderella Kullander, 1988
* Teleocichla gephyrogramma Kullander, 1988
* Teleocichla monogramma Kullander, 1988

Джерела 

Риби Південної Америки
Cichlinae